Райфайзен Суперлига Косово 2010/2011 годов — 66-й розыграш чемпионата Косово по футболу. Турнир играется в три круга. Начался 14 августа 2010 года, а закончился 12 июня 2011. Чемпионом впервые стал клуб «Хюси».

Турнирная таблица

Результаты матчей

1-й и 2-й круг

3-й круг 

Источник: www.ffk-kosova.com

Пояснения к таблицам

Стыковой матч 
За право играть в сезоне 2011/2012 в Суперлиге проводится стыковой матч между клубом, занявшим 10-е место в сезоне 2010/2011, и клубом, занявшим 3-е место в Первой лиге.

Ссылки 
 Официальный сайт FFK
 Чемпионат Косово по футболу 2010/2011 на сайте rsssf.com

Косово
Косово
2010 год в Косово
2011 год в Косово
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011